Име Марко Новаковић може се односити на:

 Марко Новаковић (бан)
 Марко Новаковић (кајакаш)
 Марко Новаковић, филмски телевизијски и позоришни редитељ